Герард:

Фамилия 
 Герард, Александр (1728—1795) — шотландский писатель и философ.
 Герард, Антон Иванович (ум. 1830) — российский инженер-генерал-майор, сахарозаводчик, сын И. К. Герарда.
 Герард, Владимир Николаевич (1839—1903) — присяжный поверенный, брат Герарда Н. Н.
 Герард, Иван Кондратьевич (1720—1808) — российский инженер, тайный советник.
 Герард, Логгин Иванович (? — 1807) — генерал-майор пехоты, участник Наполеоновских войн, сын И. К. Герарда.
 Герард, Николай Николаевич (1838—1929) — российский государственный деятель, брат Герарда В. Н.
 Герард, Фёдор Иванович (1761—1829) — российский инженер-генерал-лейтенант, сын И. К. Герарда.

 Элис Герард (также: Элис Джерард; Alice Gerard; род. 195X) — американская журналистка и борец за мир.

Имя 
 Герард III (граф Камерино) — граф Марси (до 860) и Камерино (860).
 Герард Венгерский, более известный как святой Геллерт.
 Герард Кремонский — средневековый учёный итальянского происхождения.
 Герард Странник (умер ок. 639 года) — странник английский. День памяти — 28 апреля.
 Герард — католический церковный деятель XI века.
 Герхард Кремер, более известный как Герард Меркатор.

См. также 
 Джерард
 Герхард
 Жерар
 Жирар